Юрий Леонтьев:
 Леонтьев, Юрий Алексеевич (1942—2022) — российский тренер по самбо и эколог.
 Леонтьев, Юрий Кириллович (род. 1961) — советский спортсмен (стрельба из лука); рекордсмен мира.